Der Coupe d’Europe 2008/09 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 51. Auflage fand vom 4. bis zum 7. Juni 2009 in Schiltigheim statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein gesetzt ist. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Der AGIPI Courbevoie gewann zum fünften Mal in Folge den Coupe d’Europe vor dem BC Clichy Montmatre und Van Donge & de Roo aus Barendrecht.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Leider liegen nur die Ergebnisse von zwei Qualifikationsgruppen vor.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Es wurden aber immer drei Sätze gespielt. Das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Schiltigheim

Ausscheidungsgruppe in Wien  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Andernos  
Abschlusstabelle* 

(*) Da sich die gemeldete Mannschaft aus der Türkei kurzfristig abmeldete, wurde eine Doppelrunde gespielt.

Finalrunde in Schiltigheim

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2008/09 

2009
Coupe dEurope 2008/09
Billardturnier in Schiltigheim